Carnegiella är ett släkte av fiskar. Carnegiella ingår i familjen Gasteropelecidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Carnegiella